Toto je seznam měst v Ghaně.

Zdaleka největší aglomerací v Ghaně je Accra, kde 1. ledna 2007 žilo 3 554 218 obyvatel, což představuje asi 16% obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 30 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 1. března 1970, 18. března 1984 a 26. března 2000, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2007 a oblasti, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí

Externí odkazy 
 
 World Gazetteer - počty obyvatel ghanských měst v současnosti
 City Population - počty obyvatel ghanských měst v historii

 
Ghana
města